The Lamb Lies Down on Broadway (album), album van Genesis
The Lamb Lies Down on Broadway (lied), titelsong van genoemd album